Мария Кириленко и Надежда Петрова победители турнира.

Прошлогодние победительницы — Бетани Маттек и Саня Мирза — не защищали свой титул.

Сеянные 

  Ярослава Шведова /  Се Шувэй (Финал)
 ' Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Титул)

<li>  Ясмин Вёр /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Полуфинал)
<li>  Стефани Дюбуа /  Екатерина Макарова (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2008